Asphaltsee bezeichnet:

 Asphaltsee (Geologie), die oberflächliche Ansammlung von natürlichem Asphalt
 eine antike Bezeichnung für das Tote Meer
 Asphaltsee, Kunstwerk von Wilhelm Koch, siehe Liste der Kunstwerke im öffentlichen Raum in München